Erik Larsson (1888-1934) – tiratore di fune svedese
 Erik Larsson (1898-1988) – politico svedese
 Erik Larsson (1905-1970) – hockeista su ghiaccio svedese
 Erik Larsson (1910-1969) – politico svedese
 Erik Larsson (1912-1982) – sciatore svedese
 Erik Larsson (1918-2005) – politico svedese